Narsap Qaqqaa bezeichnet:
 Narsap Qaqqaa (Berg, Narsaq) (Narsaq Fjeld), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Narsap Qaqqaa (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland